Novella Nikoláyevna Matvéyeva (en ruso:  Новелла Николаевна Матвеева, Pushkin, 7 de octubre de 1934 - Jimki, óblast de Moscú, 4 de septiembre de 2016) fue una barda, poeta, guionista, dramaturga y científica literaria rusa.

Publicó su primer poemario en 1961, el mismo año que ingresó en la Unión de Escritores Soviéticos.

Premios
Premio Pushkin, 1998,
Premio Estatal de la Federación de Rusia, 2002

Obra
 «Ласточкина школа» (1973)
 «Река» (1978)
 «Закон песен» (1983)
 «Страна прибоя» (1983)
 «Кроличья деревня» (1984)
 «Избранное» (1986)
 «Хвала работе» (1987)
 «Нерасторжимый круг» (1991)
 «Мелодия для гитары» (1998)
 «Кассета снов» (1998)
 «Сонеты» (1999)
 «Караван» (2000)
 «Жасмин»(2011).

Referencias

Para saber más
 Медынский Г. Песенная поэзия Новеллы Матвеевой, «Юность», 1966, N.º 7
 Приходько В. Душа и плоть поэзии, «Дружба народов», 1967, № 2.
 Рунин Б. Далёкое и близкое. «Новый мир», 1964, № 5

Cantantes femeninas de Rusia
Cantautores de Rusia
Dramaturgos de Rusia del siglo XX
Escritoras de Rusia
Escritores de la Unión Soviética
Escritores de literatura infantil de Rusia
Escritores en ruso
Poetas de Rusia del siglo XX
Poetas de Rusia del siglo XXI
Poetisas de Rusia
Dramaturgas de Rusia